Ultrasi – ultrareakcyjne stronnictwa polityczne w okresie restauracji Burbonów we Francji w I połowie XIX wieku
 Ultrasi – grupy zdeklarowych kibiców piłkarskich